Öpik ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Alexander Öpik (1898–1983), estnisch-australischer Naturwissenschaftler
 Ernst Öpik (1893–1985), estnischer Astronom

Öpik steht für Folgendes:
 (2099) Öpik, Asteroid des inneren Hauptgürtels